

Aziende 
 Cantiere navale De Poli – cantiere navale di Pellestrina, Venezia

Persone 
 Alessandro De Poli (1969) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Antonio De Poli (1960) – politico italiano
 Dino De Poli (1929-2020) – politico italiano
 Fabio De Poli (1947) – artista italiano
 Giacomo De Poli (1927) – calciatore italiano
 Paolo De Poli (1905-1996) – artista italiano
 Valentina De Poli (1968) – giornalista italiana